Le Clube Desportivo Nô Pintcha est un club capverdien de football basé à Nova Sintra, sur l'île de Brava. Avec onze titres de champion de Brava, c'est le club le plus performant de l'île.

Histoire 

Le club compte à son palmarès onze titres de champion de l'île de Brava (dont huit consécutifs entre 1994 et 2001). Il est le club ayant le plus souvent participé au Campeonato Nacional.

Palmarès 
 Championnat de l'île de Brava de football (11)
 Vainqueur en 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2006

Bilan saison par saison

Compétition nationale

Compétition régionale

Références et liens

Références

Lien externe 
 Fiche du club sur le site zerozero
Nô Pintcha sur the Final Ball

Brava (Cap-Vert)
Club de football au Cap-Vert
Club de football sans année de fondation